Allsvenskan,
Hugo Levin var i 1910 ophavsmand til den første rigtige serieturnering svensk fodbold. Præmiereturneringen omfattede otte hold og blev vundet af Örgryte IS.

Allsvenskan er navnet på flere divisioner i flere sportsgrene i Sverige:
 Allsvenskan (fodbold)
 Damallsvenskan
 Allsvenskan i bandy
 Allsvenskan i bandy for damer
 Juniorallsvenskan i fodbold
 Pojkallsvenskan i fodbold
 Allsvenskan i håndbold for herrer
 Allsvenskan i håndbold for damer
 Allsvenskan i indendørs bandy
 Juniorallsvenskan i indendørs bandy
 Hockeyallsvenskan
 Superallsvenskan i ishockey
 Superallsvenskan i bandy
 Juniorallsvenskan i bandy
 Allsvenskan i landhockey
 Allsvenskan i speedway
 Schackallsvenskan